Angoche steht für:

 Angoche, eine Stadt in Mosambik
 Angoche (Distrikt), ein Distrikt in Mosambik
 Angoche (Insel), eine Insel in Mosambik
 Angoche-Affäre, Zwischenfall um ein gleichnamiges, portugiesisches Schiff